Cal Sala (Guissona), habitatge de Guissona, a la Segarra
 Cal Sala de la Rabassa, habitatge a la Rabassa, municipi de Sant Guim de Freixenet (Segarra)
 Cal Sala de Sallent, habitatge a Sallent (Bages)
 Cal Sala (Sant Fruitós de Bages), casa a Sant Fruitós de Bages
 Cal Sala de Vallmanya, masia de Vallmanya (Pinós - Solsonès)
 Cal Sala (Viver), masia del poble de Viver, municipi de Viver i Serrateix (Berguedà).